Márquez puede referirse a:

 Márquez, apellido:
 Marquez (Texas), EE. UU.;
 Provincia de Márquez, departamento de Boyacá (Colombia);
 Puente de Márquez, Buenos Aires, Argentina.
Arturo Márquez (nacido en 1950) Compositor mexicano.
Gabriel García Márquez Escritor colombiano.
Bartolomé Masó Márquez Militar y político cubano.
Rafael Márquez Arana Militar y político venezolano.
Marc Márquez Deportisita español.
Juan Manuel Márquez Boxeador mexicano.